Барнабас О’Брайен, 6-й граф Томонд (? — ноябрь 1657) — ирландский аристократ и политик, 6-й граф Томонд и 5-й барон Ибракан (1639—1657), лорд-лейтенант графства Клэр.

Биография 
Барнабас О’Брайен был избран в Палату общин Ирландии в 1613 году в качестве депутата от Колрейна. В 1634 году он был повторно избран в ирландский парламент от графства Клэр (как коллега своего дяди Дэниэла О’Брайена, будущего 1-го виконта Клэр) и от Карлоу-Боро, но, будучи вынужден на некоторое время уехать в Англию.

В июле 1639 года после смерти своего старшего брата Генри О’Брайена, 5-го графа Томонда, не оставившего после себя мужских потомков, Барнабас О’Брайен унаследовал титулы 6-го графа Томонда и 5-го барона Ибракана. Барнабас подал прошение о назначении его на пост лорда-губернатора графства Клэр, но английский наместник Томас Уэнтуорт, граф Страффорд, отказал ему на том основании, что его поведение полностью отличается от поведения его брата и что он ничего не заслуживает. Тем не менее, он был назначен Лордом-лейтенантом графства Клэр в 1640—1641 годах. Когда вспыхнуло Ирландское восстание 1641 года, он попытался сохранить нейтралитет, несмотря на поддержку, оказанную его родственниками Конфедерации, и не подписал присягу ассоциации в 1641 году.

Граф Томонд спокойно жил на своих поместьях в графстве Клэр и часто общался с Джеймсом Батлером, 1-м герцогом Ормонда. В 1644 году Совет Конфедерации запретил агентам графа Томонда собирать его ренту и даже составил план захвата его главной крепости в Банратти, для чего был назначен его дядя, сэр Дэниел О’Брайен. После этого граф Томонд, обнаружив, что никаких войск для защиты замка Банратти не будет, вступил в переговоры с парламентариями, несмотря на увещевания Эдварда Сомерсета, графа Гламоргана. По наущению своего родственника, Мурроу О’Брайена, 1-го графа Инчикуина, впустил в замок парламентский гарнизон и уехал жить в Англию.

Граф Томонд вскоре присоединился к королю Англии Карлу I Стюарту в Оксфорде и получил 3 мая 1645 года патент на имя маркиза Биллинга в графстве Нортгемптоншир. Но патент никогда не был заверен Большой печатью.

Несколько лет спустя граф Томонд обратился в парламент с петицией о взыскании 2 тысяч фунтов, конфискованных в замке Банратти, ссылаясь на то, что его недвижимость находится в руках ирландских мятежников и что он потратил 16 тысяч фунтов на парламентское дело. Его прошение было удовлетворено, и он, по-видимому, не давал никаких оснований для подозрений Содружеству или протекторату, ибо просьба его сына Генри от 15 декабря 1657 года о назначении губернатором Томонда была благосклонно принята Генри Кромвелем. Граф Томонд скончался в ноябре 1657 года, и его завещание, датированное 1 июля 1657 года, было подтверждено в Англии 6 февраля и в Ирландии 28 апреля того же года.

Британский историк Альберт Поллард упоминает, что авторы «Lodge’s Peerageа» (Эд Арчдолл) утверждали, что Томонд был строго лояльным, религиозным и честным человеком, и что его земли были отобраны у него во время восстания из-за неестественного поведения его ближайших родственников ; также считалось, что он отказался от Банратти по наущению герцога Ормонда.

Семья 
Барнабас О’Брайен был вторым сыном Доноу О’Брайена, 4-го графа Томонда (ок. 1565—1624), от его второй жены Элизабет (? — 1617), четвёртой дочери Джеральда Фицджеральда, 11-го графа Килдэра. Его старший брат, Генри О’Брайен, 5-й граф Томонд (1588—1639), который унаследовал графский титул после смерти своего отца в 1624 году, был энергичным сторонником правительства в Ирландии, был тепло оценен Томасом Уэнтуортом, графом Страффордом, за его преданность и умер без мужского потомства в 1639 году.

Барнабас О’Брайен женился на Энн Фермор, младшей дочери сэра Джорджа Фермора (? — 1612) и разведенной жене Роберта Крайтона, 8-го лорда Крайтона из Санкуара (который был повешен за убийство в 1612 году). Их дети:

 Генри О'Брайен, 7-й граф Томонд (ок. 1620—1691)
 Леди Пенелопа О’Брайен, муж с 1644 года Генри Мордаунт, 2-й граф Питерборо (1621—1697).

Примечания

Источники 
 Lee, Sidney, ed. (1903). «O’Brien, Barnabas». Index and Epitome. Dictionary of National Biography. Cambridge University Press. p. 960.
 Pollard, Albert Frederick (1895). «O’Brien, Barnabas».  In Lee, Sidney (ed.). Dictionary of National Biography. 41. London: Smith, Elder & Co. p. 305—306.

Династия O’Брайен
Графы Томонда